Droga krajowa B187 (Austria)
 Droga krajowa B187 (Niemcy)

Zobacz też